Џејсон Кент Бејтман () је амерички глумац. Рођен је 14. јануара 1969. у Рају. Његова старија сестра, Џастина Бејтмен, раније је била позната глумица.

Лични живот 
Џејсон се 3. јула 2001. оженио глумицом Амандом Енком, ћерком певача Пола Енке. Дана 26. октобра 2006. рођена им је ћерка Франческа Нора; 11. фебруара 2012. године родила им се друга ћерка, Мејпл Силви.

Филмографија

Филм 
{| class = "wikitable sortable"
|-
! Година
! Назив
! Улога
! class="unsortable" | Напомене
|-
| 1987
| Млади вукодлак 2
| Toд Хауард
|
|-
| 1988
| Покретна мета
| Toби Келог
|
|-
| 1991
| Неопходна грубост
| Јарвис Едисон
|
|-
| 1992
| Кршење правила
| Фил Степлер
|
|-
| 1992
| Како да знам да ли сам стварно заљубљен?
| Себе
|
|-
| 1999
| Љубав заудара
| Јес Тревис
|
|-
| 2001
| Божанско Сунце
| Паук
|
|-
| 2002
| Нешто најслађе
| Рогер Донахе
|
|-
| 2004
| Сратски и Хач
| Keвин Јутсум
|
|-
| 2004
| Између две ветра: Истинита прича о губитнику
| Пепер Брокс
|
|-
| 2006
| Раскид
| Maрк Ригелман
|
|-
| 2006
| Aртур и минимоји
| Даркос 
| Глас
|-
| 2007
| Бивши дечко
| Чип Сандерс
|
|-
| 2007
| Кец'из рукава
| Руперт "Почивај у миру" Трска
|
|-
| 2007
| Краљевство
| Aдам Левит
|
|-
| 2007
| Џуно
| Maрк Лоринг
|
|-
| 2007
| Продавница чуда господина Магоријума
| Хенри Вестон
|
|-
| 2008
| Промоција
| Повлачење вођа
|
|-
| 2008
| Преболети Сару Маршал
| Животињски инстиктивни детектив
|
|-
| 2008
| Хенкок
| Реј Ембреј
|
|-
| 2008
| Tропски гром
| Себе
| 
|-
| 2009
| У игри
| Доминик Фој
|
|-
| 2009
| Откриће лагања
|Доктор
| 
|-
| 2009
| У ваздуху
| Крег Грегори
|
|-
| 2009
| Главни састојак
| Џол Рејнолдс
|
|-
| 2009
| Кад брак није лак'''
|Џејсон Смит
|-
| 2010
| Замена| Вели Марс
|
|-
| 2011
| Пол| Aгент Лоренцо Зоил
|
|-
| 2011
| Како се решити шефа| Ник Хендрикс
|
|-
| 2011
| У промену| Дејв Локвуд / Mич Планко
|
|-
| 2012
| Пуцај и бежи| Oфицир Keјт Јерт
|
|-
| 2012
| Флаша| Себе
| Документарни филм
|-
| 2012
| Неповезано| Богати Бојд
|
|-
| 2013
| Врати ми име| Сенди Бигелов Патерсон
|
|-
| 2013
| Лоше речи| Гај Tрилби
| Такође режисер
|-
| 2014
| Пумпа| Наратор
| 
|-
| 2014
| Најдужа недеља| Конрад Велмонт
|
|-
| 2014
| Овде сам те оставио| Јуд 
|
|-
| 2014
| Како се решити шефа 2| Ник Хендрикс
| 
|-
| 2015
| Лего коцке| наратор
| Појављује се као ЛЕГО карактер
|-
| 2015
| Поклон| Симон
|
|-
| 2015
| Породица Фанг| Baxter Fang
| Такође режисер
|-
| 2016
| Зоотрополис — град животиња| Ницк Вилд
| Глас
|-
| 2016
| Централна интелигенција| Тревор Олсон
| 
|-
| 2016
| Званична божићна прослава| Josh
| 
|-
| 2021
| Громовнице| Џери / Рак
|
|}

 Телевизија 

 Референце 

 Литература 
 Dye, David. Child and Youth Actors: Filmography of Their Entire Careers, 1914-1985. Jefferson, NC: McFarland & Co., 1988, p. 13.
 Holmstrom, John. The Moving Picture Boy: An International Encyclopaedia from 1895 to 1995''. Norwich, Michael Russell, 1996, p. 373.

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Амерички гласовни глумци
Трезвењаци